Now or Never puede referirse a:

Now or Never (álbum de Nick Carter), álbum de Nick Carter lanzado en 2002.
Now or Never (álbum de Casper Mágico y Nio García), álbum de Casper Mágico y Nio García lanzado en 2020.
Now or Never (canción de High School Musical), primer sencillo de la banda sonora de High School Musical 3: Senior Year.
Never Or Now, álbum debut de la cantante inglesa, Lisa Scott-Lee.
Now or Never (canción de Mark Medlock)
Now or Never (canción de Three Days Grace)
Now Or Never (canción de Halsey)